Vissersmonument Katwijk
 Vissersmonument Moddergat
 Vissersmonumenten Scheveningen
 Vissersmonument Urk
 Visserijmonument Wieringen
 Vissersmonument Wierum